Би́тцевский парк:
 Битцевский лесопарк — крупный лесопарк на юго-западе и юге Москвы, частично расположен в Московской области.
 «Битцевский парк» — станция Бутовской линии метро в Москве.
 «Битцевский парк» — название станции «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена с 1990 по 2009 годы.